Мацак Петросович Папян (, ) — советский и армянский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР в 1937—1938 годах и 1938—1954 годах.

Биография 
С 1929 — член ВКП(б), в 1935—1936 гг. — директор колхоза им. Сталина в Степанаванском районе, с ноября 1937 по 12 июля 1938 года и повторно с 14 июля 1938 по 2 апреля 1954 года — председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР (в 1938 году на короткое время был заменен на Хачика Акопджаняна).

Награды 
 Два ордена Ленина (7.01.1936, …).
 Орден Отечественной войны 1 степени (24.11.1945).
 Два ордена Трудового Красного Знамени (23.11.1940, 8.02.1944).
 Медаль «За оборону Кавказа».

Память 

Мемориальная доска в Ереване

Литература 
«Огонёк» № 26 (1203) от 25.6.1950

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Председатели Президиума Верховного Совета Армянской ССР
Председатели колхозов
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 2-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 3-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Армянской ССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)